Тикилешти има више значења:

 Тикилешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Тикилешти (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Тикилешти (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Тикилешти (Браила), општина у округу Браила у Румунији